

Холмогори — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Холмогори — село, Холмогорський район, Архангельська область

Див. також 
 Холмогорський район